Hale kan som auktorsförkortning betyda:

 Beatrice Wilde Hale
 Mason Ellsworth Hale

Robotskapade auktorsförkortningar